Portela (Amares), een plaats in de Portugese gemeente Amares
 Portela (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
 Portela (Loures), een plaats in de Portugese gemeente Loures
 Portela (Monção), een plaats in de Portugese gemeente Monção
 Portela (Penafiel), een plaats in de Portugese gemeente Penafiel
 Portela (Vila Nova de Famalicão), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão
 Luchthaven Portela